Clyde River ist der Name folgender Flüsse:

 Clyde River (Neuseeland), Fluss in der Region Canterbury in Neuseeland
 Clyde River (Tasmansee), Fluss zur Tasmansee in New South Wales, Australien
 Clyde River (Derwent River), Nebenfluss des Derwent Rivers auf Tasmanien, Australien
 Clyde River (New York), im Bundesstaat New York, Vereinigte Staaten
 Clyde River (Vermont), im Bundesstaat Vermont, Vereinigte Staaten
 Clyde River (Ontario), in der Provinz Ontario, Kanada
 Clyde River (Nova Scotia), in der Provinz Nova Scotia, Kanada

Clyde River ist der Name folgender Orte:
 Clyde River (Nunavut), in Nunavut, Kanada

Siehe auch:
 Clyde (Fluss), Fluss in Schottland